Begemann ist der Familienname folgender Personen:

 Andre Begemann (* 1984), deutscher Tennisspieler
 Bernd Begemann (* 1962), deutscher Musiker und Entertainer
 Christian Begemann (* 1954), deutscher Germanist
 Egbert Haverkamp-Begemann (1923–2017), niederländisch-amerikanischer Kunsthistoriker
 Ernst Begemann (1927–2014), deutscher Hochschullehrer und Pädagoge
 Friedrich Begemann (1803–1829), deutscher Schriftsteller und Dichter
 Friedrich Begemann (Physiker) (1927–2018), deutscher Physiker
 Hans Christoph Begemann (* 1962), deutscher Sänger in der Stimmlage Bariton und Hochschullehrer

 Herbert Begemann (1917–1994), deutscher Internist
 Jürgen Begemann (* 1941), von 1988 bis 1990 Generaldirektor des VEB Kombinat Schiffbau Rostock
 Margot Begemann (1841–1907), holländische Pastorentochter und Geliebte von van Gogh
 Max Begemann (1877–1949), deutscher Opernsänger (Bariton)
 Valentin Begemann (* 1989), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Wilhelm Begemann (1843–1914), deutscher Philologe und freimaurerischer Historiker